Port of Antwerp Bruges, de fusie van de haven van Antwerpen en Zeebrugge die op 12 februari 2021 werd aangekondigd
Haven van Antwerpen
Port of Antwerp Giants, Belgische basketbalclub
Port of Antwerp Stadium, sportstadion in Antwerpen, beter bekend onder de werknaam "Eurostadion"
Merksem Port of Antwerp Royal Greys, Belgische honkbalclub
The Port of Antwerp, kunstwerk van Georges Braque